Le sigle NGF peut faire référence à :
 Nerve growth factor ou Facteur de croissance des nerfs, un peptide de la famille des neurotrophines,
 Nivellement général de la France, un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain,
 New Generation Fighter, un avion de chasse.
NGF (facteurs trophiques ), se situe au niveau des tissus et de la peau, ils induisent un signal trophique aux neurones de survie cellulaire : blocage de l’apoptose.